«Дондер» (от  — гром) — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны и Войны за польское наследство.

Описание корабля 
Двухмачтовый парусный бомбардирский корабль с деревянным корпусом. Длина корабля по верхней палубе по сведениям из различных источников составляла 25,9—25,91 метра, длина по килю —  22,86 метра, ширина — 8,2—8,23 метра, а осадка — 3,1 метра. Вооружение судна составляли 6 орудий, включавшие 2 мортиры и 4 установленных по бортам пушки, а экипаж состоял из 50 человек.

История службы 

Бомбардирский корабль «Дондер» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля вёл корабельный мастер Осип Най.

Принимал участие в Великой северной войне. С 1718 по 1721 год выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе отрядов кораблей Балтийского флота, а на зимовку с 1718 по 1720 год уходил в Гельсингфорс. После войны в 1724 году в составе эскадры принимал участие в практическом плавании в Финском заливе до Красной Горки.

В 1725 году подвергся ремонту в Санкт-Петербурге, после чего в мае следующего 1726 года совершил переход в Кронштадт, где находился до 1734 года в готовности, однако в плаваниях участия не принимал.

В 1734 году во время Войны за польское наследство принимал участие в боевых действиях под Данцигом. С  по  в сопровождении фрегата «Стор-Феникс» совершил переход из Ревеля до Данцигского рейда, где в это время находилась эскадра адмирала Т. Гордона. На следующий день после прибытия бомбардирский корабль вошёл в состав отряда судов, который в течение двух дней вёл бомбардировку неприятельских судов и лагеря французских войск на берегу.  вновь подошёл к берегу для бомбардировки неприятельских позиций, однако французский гарнизон капитулировал.  корабль вошёл в Данцигский канал.

 года покинул Данцигский канал и вновь вышел на рейд, а  в составе отряда вышел в плавание в Балтийское море и взял курс на Ревель.  корабли отряда попали в сильный шторм и «Дондер» вынужден был уйти в Выборг, где остался на зимовку. В апреле следующего 1735 года корабль совершил переход в Кронштадт.

Сведений о дальнейшей службе бомбардирского корабля, как и сведений о времени и подробностях завершения его службы в составе Российского императорского флота не найдено.

Командиры корабля 
Командирами бомбардирского корабля «Дондер» в разное время служили:
 лейтенант  (с 1718 года до мая 1719 года);
 поручик  (с мая 1719 года);
 лейтенант, а затем капитан-лейтенант  (1721 и 1724 годы);
 лейтенант  (1726 год);
 лейтенант  (май 1726 года);
 лейтенант майорского ранга  (до  года);
 лейтенант майорского ранга  (с  года по 1735 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 

Бомбардирские корабли Балтийского флота Российской империи